Peter Rogers (wielrenner) - een Australische wielrenner
 Peter Rogers (producent) - een Brits filmproducent
 Peter Rogers (politicus) - een politicus in Wales
 Peter Rogers (rugbyspeler) - een Engelse rugbyspeler die voor Wales speelde